Ausztria
Muggendorf, község a Bécsújhelyvidéki járásban

 Németország
Muggendorf, mezőváros Bajorországban